Die 9. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft der Herren fand vom 14.–16. Oktober 2005 in Kaarst statt. Europameister wurde die Mannschaft aus Deutschland, die sich im Finale gegen die Auswahl der Schweiz durchsetzen konnte.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Spiele um Platz 5

Abschlussplatzierungen

Weblinks
https://www.iishf.com/tournament/resultticker.php?event=13

2005
Sportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Kaarst
Europameisterschaft 2005